

Patronymie
 Helmut Friebe (1894-1970) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Moritz Friebe (1846-1937) est un instructeur allemand.
 Werner Friebe (1897-1962) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand